Distretto di Salitral – distretto del Perù nella regione di Piura, provincia di Morropón
Distretto di Salitral – distretto del Perù nella regione di Piura, provincia di Sullana